Европско првенство у одбојци 2007. је било 25. по реду. Одржано је од 6. до 16. септембра 2007. у Москви и Санкт Петербургу.

Учесници

Прва фаза

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Четвртфиналне групе

Група Е

Група Ф

Финалне утакмице 

 15. септембар 2007.

 16. септембар 2007.

Коначан пласман

Састави победничких екипа

Најбољи појединци 
 Најбољи играч (МВП): Сејмон Полтавски ;
 Најбољи поентер: Иван Миљковић ;
 Најбољи нападач: Јуриј Берешко ;;
 Најбољи блокер: Хосе Луис Молто ;
 Најбољи сервер: Сејмон Полтавски ;
 Најбољи либеро: Алексеј Вербов ;
 Најбољи дизач: Вадим Камуцкин .

Европска првенства у одбојци
Спорт у Москви
Спорт у Санкт Петербургу
Одбојка у Русији
Одбојка у 2007.